Gräsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gräsgrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Gräsgrundet, Houtskär, Åboland, 
 Gräsgrundet, Nagu, Åboland, 
 Gräsgrundet, Pargas, Åboland, 
 Gräsgrundet, Hangö, Nyland, 
 Gräsgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Gräsgrund
Gräsgrunden
Gräsgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar